Die 59. Tischtennisweltmeisterschaft für Mannschaften fanden vom 28. April bis zum 5. Mai 2014 in Tokio statt.

Die Titelkämpfe wurden im Yoyogi National Gymnasium und Tokyo Metropolitan Gymnasium ausgetragen.

Austragungsmodus 
Es wurde nach dem gleichen Modus gespielt wie bei den vorherigen Mannschaftsweltmeisterschaften (ausführliche Beschreibung bei der WM 2008). Die oberste Division heißt nun Championship Division.

Ergebnisse Herren

Championship Division

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 13–24

Zweite Division

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Spiele um Platz 25–36

Spiele um Platz 37–48

Dritte Division

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Spiele um Platz 49–60

Spiele um Platz 61–72

Ergebnisse Damen

Championship Division

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 13–24

Zweite Division

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Spiele um Platz 25–36

Spiele um Platz 37–48

Dritte Division

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Spiele um Platz 49–60

Spiele um Platz 61–72

Medaillenspiegel

Beschlüsse des ITTF 
Das parallel zu den Spielen stattfindende Annual General Meeting (AGM) des ITTF führte zu folgenden Ergebnissen:
 Präsident Adham Sharara tritt am 1. September 2014 zurück und wird durch Thomas Weikert abgelöst.
 Bei zukünftigen Mannschafts-Weltmeisterschaften werden maximal 96 Damen- und Herrenmannschaften antreten.
 Bei zukünftigen Individual-Weltmeisterschaften dürfen Doppel aus Aktiven unterschiedlicher Nation gebildet werden.
 Bei zukünftigen Individual-Weltmeisterschaften kann jede Nation maximal sechs (statt sieben) Spieler melden: Standardmäßig drei Spieler, ein weiterer, wenn die Nation in der ITTF-Weltrangliste unter den ersten 100 vertreten ist, ein weiterer, wenn die Nation in der Weltrangliste unter den ersten 20 vertreten ist sowie ein weiterer Startplatz für das Gastgeberland.

Wissenswertes 
 Ma Long wurde als bester Spieler mit dem Victor Barna Memorial Cup geehrt. Er blieb ohne Niederlage.

Weblinks 
 Internetseite zur Weltmeisterschaft
  (abgerufen am 19. Juli 2020)

Literatur 
 Ausführlicher Bericht: Zeitschrift tischtennis, 2014/5 Seite 8–29

Einzelnachweise 

2014
Tischtennisveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Shibuya
Tischtenniswettbewerb in der Präfektur Tokio